Antonio Garrido est le nom de : 

 António Garrido : arbitre portugais de football, né en 1932
 Antonio Garrido : entraineur espagnol de basket-ball
 Antonio Garrido : golfeur espagnol, né en 1944
 Antonio Garrido : romancier espagnol, né en 1963
 Antonio Garrido : acteur et présentateur de télévision espagnol, né en 1971